The New Republic (tijdschrift) - Amerikaans tijdschrift
 The New Republic (roman) - roman van William Hurrell Mallock
 The New Republic (krant) - Chineestalige krant in Canada
 The New Republic (film) - film uit 2011